Nom de tres reis d'Ibèria:
 Aspagur I d'Ibèria, vers 265-284
 Aspagur II d'Ibèria, vers 363/368 a 366/380, conegut en llatí com Aspacures i en les cròniques georgianes com Varaz Bakur I.
 Aspagur III d'Ibèria, vers 379/380 a 394/394, conegut en llatí com Aspacures i en les cròniques georgianes com Varaz Bakur II.